Concordia puede referirse a:

Concepto 
 al concepto de Concordia:femenino- relación de coincidencia armoniosa entre personas o cosas.

Localidades

Andorra 
 al Terreno de Concordia disputado entre las parroquias andorranas de Canillo y de Encamp;

Argentina 
 a la ciudad de Concordia, cuyo nombre oficial es San Antonio de Padua de la Concordia;
 a la Diócesis de Concordia con sede en la ciudad anterior;
 a la historia de Concordia;
 al Departamento Concordia (Argentina), del cual la ciudad de Concordia es cabecera;

Brasil 
 a la ciudad de Concórdia, estado de Santa Catarina;
 al barrio Concórdia de la ciudad de Belo Horizonte;

Brasil y Uruguay 
 al Puente Internacional de la Concordia entre la ciudad uruguaya de Artigas y la brasileña de Quaraí.

Chile y Perú 
 al Punto Concordia en la orilla del mar, que marca el comienzo del límite entre los dos países;
 a la Línea de la Concordia que se inicia en el punto anterior;

Colombia 
 al municipio de Concordia, en el departamento de Antioquia;
 al municipio de Concordia, en el departamento del Magdalena;
 al Puerto Concordia del Departamento del Meta;
 a La Concordia, barrio de Bogotá;

Ecuador 
 a la localidad de La Concordia;

España 
 a la Estación de Bilbao-Concordia;

Filipinas 
 Concordia, barrio del municipio de La Esperanza en la Provincia de Agusan del Sur.

Estados Unidos 
 a la ciudad de Concordia en el estado de Kansas;
 a la ciudad de Concordia en el estado de Misuri;

Francia 
 a la Plaza de la Concordia, célebre plaza de París;
 al Puente de la Concordia, conocido puente parisino.

Honduras 
 a la municipalidad de Concordia, en el departamento de Olancho.

Italia 
 a la ciudad de Concordia Sagittaria, localidad de la provincia de Venecia;
 Concordia sulla Secchia, localidad de la provincia de Módena;

México 
 a la ciudad y municipio de Concordia, en el estado de Sinaloa;
 al escudo de Concordia de la ciudad anterior;
 al municipio de La Concordia, en el estado de Chiapas;
 a la Comisión para la Concordia y Pacificación;

Nicaragua 
 a la ciudad de La Concordia;

Pakistán 
 la confluencia de los glaciares Baltoro y Glaciar Godwin-Austen en el Karakórum;

Perú 
 a la localidad de Concordia, en el departamento de Loreto;

Astronomía 
 al asteroide (58) Concordia;

Deporte 
 al club suizo FC Concordia Basel de la ciudad de Basilea;
 al Equipo de fútbol de la Universidad de Concordia de la ciudad de Austin;
 al Acuerdo de la Concordia que rige el campeonato de Fórmula 1;

Educación 
 a la Universidad Concordia en la ciudad canadiense de Montreal;
 a la Universidad de Concordia en la ciudad estadounidense de Austin;

Historia 
 a la Asociación Concordia, antiguo partido único de Manchukuo.
 a la diosa romana Concordia, equivalente de la griega Harmonía;
 al Decreto de Graciano llamado Concordia discordantium canonum;
 a la Concordia de Villafáfila, acuerdo que reconoció la incapacidad de la reina Juana para reinar sobre Castilla;
 a la Concordia de Segovia, tratado firmado por Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón;
 al Pacto de Concordia, Constitución provisional de Costa Rica;
 al Marquesado de la Concordia Española del Perú;

Religión 
 al Cristo de la Concordia, estatua ubicada en Cochabamba, Bolivia;
 al Templo de la Concordia en Italia;
 al Libro de Concordia, texto religioso luterano;

Otros 
 al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia;
 al Costa Concordia crucero que naufragó en la costa de la Toscana el 13 de enero de 2012;
 a la bebida gaseosa peruana Concordia.